Piotr Gralak (ur. 1963) – polski lekkoatleta, długodystansowiec
 Piotr Gralak (ur. 1965) – polski reżyser